Innocenzo Spinazzi – scultore italiano
 Maria Grazia Spinazzi – pittrice e attrice teatrale, cinematografica e televisiva italiana
 Pietro Spinazzi – patriota, garibaldino e scrittore italiano